

Калгун (округ)
 Калгун — місто, штат Джорджія
 Калгун — місто, штат Кентуккі
 Калгун — місто, штат Міссурі
 Калгун — місто, штат Теннессі
 Калгун — селище, штат Іллінойс
 Калгун — переписна місцевість, штат Луїзіана

 Коркі Калгун — американський професіональний баскетболіст, який грав на позиції легкого форварда за декілька команд НБА.
 Лі Калгун — американський легкоатлет, який спеціалізувався в бігу з бар'єрами.